Valiña puede referirse a varias localidades de España:

 Valiña (Arzúa), lugar de la parroquia de Villadavil, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña.
 Valiña (La Baña), lugar de la parroquia de Lañas, municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 Valiña de Abaixo, lugar de la parroquia de San Xurxo de Moeche, municipio de Moeche, provincia de La Coruña.
 Valiña de Arriba, lugar de la parroquia de San Xurxo de Moeche, municipio de Moeche, provincia de La Coruña.
 Valiña (Toral de los Vados), localidad del municipio de Toral de los Vados, provincia de León.
 Valiña (Lugo), lugar de la parroquia de Agüeira, municipio de Becerreá, provincia de Lugo.
 Valiña (Pontevedra), lugar de la parroquia de Poyo, municipio de Poyo, provincia de Pontevedra.